Боттино () — фамилия и топоним.

Персоналии 
 Боттино, Пьер (1817—1895) — исследователь Миннесоты и Северной Дакоты.

Топонимы 
 Боттино — округ в штате Северная Дакота, США.
 Боттино — город в штате Северная Дакота, США, административный центр округа Боттино.
 Боттино — государственный гражданский аэропорт в штате Северная Дакота, США.